Флаг муниципального образования Кольчу́гинский район Владимирской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 июля 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1153.

Описание 
Первоначально флаг был утверждён 25 мая 2002 года, как флаг муниципального образования «Округ Кольчугино»:

Прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней — светло-зелёного и нижней — червлёного (красного) цвета. Соотношение ширины флага к его длине 2:3. В середине полотнища — изображение герба округа Кольчугино. Ширина изображения герба округа Кольчугино должна составлять одну третью часть длины полотнища.

16 мая 2005 года, законом Владимирской области № 64-ОЗ, муниципальное образование округ Кольчугино было переименовано в муниципальное образование Кольчугинский район и наделено статусом муниципального района.

29 июня 2005 года, решением Кольчугинского Совета народных депутатов № 690/44, в описание флага были внесены соответствующие изменения:

Флаг Кольчугинского района, разработанный на основе герба, представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней — светло-зелёного и нижней — червлёного (красного) цвета. Соотношение ширины флага к его длине 2:3. В середине полотнища — изображение герба округа Кольчугино.

Обоснование символики

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением глухаря
Ковш в геральдике